Бахт:

 Бахт — город районного подчинения в Сырдарьинской области Узбекистана.
 Бахт — озеро в Ташкенте
 Бахт — дух в армянской мифологии.
 Бахт Герай (1745—1800) — крымский хан в Буджаке.
 Бахт - советский сорт озимой пшеницы (выведен в 1985 году Таджикским научно-исследовательским институтом земледелия)

Примечания